Маков може да се отнася за:

 Маков – село в Полша, Варминско-Мазурско войводство, Лидзбарски окръг, община Кивити
 Маков – село в Полша, Лодзко войводство, Скерневишки окръг, община Маков
 Маков – село в Полша, Мазовско войводство, Радомски окръг, община Скаришев
 Маков – село Полша, Малополско войводство, Меховски окръг, община Голча
 Маков – село в Полша, Силезко войводство, Рачибожки окръг, община Велке Петровице

Вижте също 
 Маков Мазовски